ZMD peut faire référence à :
  ;
 Zombies of Mass Destruction, film américain de Kevin Hamedani sorti en 2010 ;
 Zone moyennement dense, dans le domaine de la fibre optique de type FTTH, en France.